NGC 2614 (другие обозначения — UGC 4523, MCG 12-9-5, ZWG 331.58, ZWG 332.5, IRAS08373+7309, PGC 24473) — спиральная галактика (Sc) в созвездии Большой Медведицы. Открыта Генрихом Луи Д'Арре в 1863 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 2614 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 2614 в группу также входят IC 520, NGC 2629 и NGC 2646.

Примечания 

 

2614
Большая Медведица (созвездие)